Борзова, Елена:
 Борзова, Елена Николаевна (род. 1956) — советская актриса, Лауреат Государственной премии СССР.
 Борзова, Елена Петровна (род. 1953) — советский учёный, доктор наук, профессор СПбГУКИ.